Mammillaria tetrancistra es una especie perteneciente a la familia Cactaceae. Es endémico de Baja California y  Sonora en México y Arizona, California, Nevada y Utah en Estados Unidos. Su hábitat natural son los áridos desiertos.

Descripción
Mammillaria tetrancistra crece de forma individual o formando grupos con raíces tuberosas. El tallo es cilíndrico para ovalado y de color verde claro a gris. Mide hasta 25 centímetros de altura y de 3 a 8 centímetros de diámetro. Las costillas tienen forma cilíndrica y no producen látex. Las axilas son ocupados por cerdas. Las de 3 a 4  espinas centrales son agudas de color marrón o incluso negras, de 1.4 a 2.5 centímetros de largo con la parte inferior en forma de gancho. Las 30 a 60 espinas radiales están dispuestos en dos filas. Son mutuamente como pelos, de color blanco con punta oscura y de 6 a 10 milímetros de largo. Las flores son de color blanco  de hasta 2,5 centímetros de largo con un diámetro de 2/5 a 3/5 centímetros. Los frutos son rojos son de hasta 1,2 centímetros de largo. Contienen  una semilla negra.

Taxonomía
Mammillaria tetrancistra fue descrita por George Engelmann y publicado en American Journal of Science, and Arts, ser. 2, 14(42): 337–338. 1852.
Etimología 
Mammillaria: nombre genérico que fue descrita por vez primera por Carolus Linnaeus como Cactus mammillaris en 1753, nombre derivado del latín mammilla = tubérculo, en alusión a los tubérculos que son una de las características del género.

tetrancistra: epíteto latíno que significa "espinas con forma de gancho".
 
Sinonimia
Phellosperma tetrancistra
Mammillaria phellosperma Engelm.

Referencias

Enlaces externos

http://cactiguide.com/cactus/?genus=Mammillaria&species=tetrancistra

Flora de México
tetrancistra
Cactus y suculentas
Plantas descritas en 1852
Plantas descritas por Engelmann